Kanadas landslag i ishockey kan vara:

Kanadas herrlandslag i ishockey
Kanadas damlandslag i ishockey